«Тренер» — советский художественный фильм о спорте.

Сценарист фильма Александр Лапшин — в прошлом тренер по гимнастике, также является автором сценариев спортивных фильмов «Право на прыжок» (1972) и «Чудо с косичками» (1974).

Сюжет 

Приехавший в сибирский городок новый тренер по гимнастике для того, чтобы его воспитанники поверили в себя, идёт на рискованное решение — на важных соревнованиях он заменяет ими сильных спортсменов.

В ролях 
 Валерий Рыжаков — Иннокентий Сосновский, тренер
 Дмитрий Сосновский — Ваня Сидоркин
 Андрей Харыбин — Витя Кулешов
 Леонид Базуткин — Илюша Гусаков
 Сергей Евсюнин — Клим Климыч
 Алексей Чернов — слепой отец гимнаста
 Наталья Рычагова — молодая учительница
 Мария Виноградова — классный руководитель
 Борис Гитин — старший тренер
 Вадим Захарченко — директор спортшколы
 Владимир Пицек — комендант спортшколы
 Вера Алтайская — тётя Саша

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Яков Базелян
 Сценарий: Александр Лапшин
 Оператор: Валерий Базылев
 Художник: Борис Комяков
 Композитор: Алексей Муравлёв

Награды 
 Серебряная медаль на Кинофестивале спортивных фильмов в Риге, 1970 (Валерий Рыжаков).

Примечания

Источники 
 Тренер // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида — М.: «Дубль-Д», 1996—520 с. — стр. 454

Ссылки 
 
 Тренер на сайте Film.ru

Фильмы СССР 1969 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Якова Базеляна
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы на русском языке
Фильмы о спорте СССР